Elizabeth Elstob (1683-1756), femme de lettres britannique ;
  (1915-2002), aventurier britannique, écrivain et entrepreneur ;
  (1888-1918), lieutenant-colonel anglais distingué pendant la Première Guerre mondiale ;
 William Elstob (v. 1764-1715), prélat anglais, spécialiste des études anglo-saxonnes.